

Geografia

Stati Uniti d'America 

Carthage – città della Contea di Dallas, Arkansas
Carthage – insediamento della Contea di Inyo, California
Carthage – capoluogo della Contea di Moore, Carolina del Nord
Carthage – città della Contea di Miner, Dakota del Sud
Carthage – capoluogo della Contea di Hancock, Illinois
Carthage – città della Contea di Rush, Indiana
Carthage – città della Contea di Franklin, Maine
Carthage – capoluogo della Contea di Leake, Mississippi
Carthage – capoluogo della Contea di Jasper, Missouri
Carthage – villaggio della Contea di Jefferson, New York
Carthage – capoluogo della Contea di Smith, Tennessee
Carthage – capoluogo della Contea di Panola, Texas

Tunisia 

 Carthage – esonimo inglese e francese di Cartagine

Informatica 

 Carthage – sistema di gestione delle dipendenze per la piattaforma Apple Cocoa